Змагання зі спортивної гімнастики в командній першості серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2016 проходять 8 серпня на Олімпійській арені Ріо. Беруть участь 40 спортсменів з 8-ми країн. Чинними олімпійськими чемпіонами в цій дисципліні є гімнасти Китаю.

Призери

Кваліфікаційний раунд 

6 серпня відбувся кваліфікаційний раунд, за результатами якого визначились учасники фіналів у багатоборстві та окремих вправах. У командному заліку з 12-ти заявлених країн у фінал виходило 8. Перше місце в кваліфікації посіли гімнасти Китаю — 270,461 бала.

Результати 
На відміну від кваліфікаційного раунду, у фіналі на кожному зі снарядів виступають лише три гімнасти і всі результати йдуть у командний залік.

 Через травму Максим Семянків не виступив на жодному з запланованих снарядів, а просто торкнувся до них.

Посилання 
 ФІГ  

2016